Vestine může být:

 Ernest Harry Vestine (1906–1969) – americký geofyzik a meteorolog
 Henry Vestine (1944–1997) – americký hudebník
 Vestine (kráter) – měsíční kráter